saper – nazwa zawodu trudniącego się materiałami wybuchowymi, głównie żołnierz wojsk inżynieryjnych
 saper – gra komputerowa
 Saper – kwartalnik Stowarzyszenia Saperów Polskich
 Saper – polska nazwa amerykańskiego filmu Sweepers z 1998 roku z Dolphem Lundgrenem w roli głównej